Таблицата по-долу показва сравителните военни звания на по-големите Съюзници и Страни от Оста през Втората световна война. За съвременните звания вижте Сравителни военни звания.

Код:
Флот
Пехота
ВВС
Вафен-СС
Армейски чинове, неспецифични за никоя служба

Бележки

Вижте също 
Звания, пагони и отличителни знаци в СА
Звания, пагони и отличителни знаци в СС
Военни звания във Вермахта
Военни звания в сухопътните войски в Европа

Втора световна война